De Zevenheuvelenloop 2000 vond plaats op zondag 19 november 2000 in Nijmegen. Het was de zeventiende editie van deze loop over 15 km.

De wedstrijd bij de mannen werd gewonnen door de Keniaan Felix Limo in 42.53. Hij had op de finish slechts drie seconden voorsprong op zijn landgenoot Salim Kipsang. Bij de vrouwen won de Ethiopische Berhane Adere de wedstrijd in 48.06.

Voor het evenement schreven 17.467 lopers zich in, waarvan er 14.775 finishten.

Uitslagen

Mannen

Vrouwen 

2000
Atletiek in 2000